Колонизаторы. Города и рыцари (нем. Die Siedler von Catan — Städte & Ritter, англ. Catan — Cities & Knights Expansion) — второе дополнение к настольной игре Колонизаторы, созданное Клаусом Тойбером в 1998 году. Данное дополнение значительно изменило геймплей оригинальной игры и делает его более глубоким. Благодаря расширению правил, которых стало в два раза больше, сложность игры возросла и стала ещё более интересна, как для взрослой части аудитории, получившей возможность делать сложные тактические манёвры при помощи рыцарей, так и для младшей, которые найдут в дополнении более обширные возможности за счёт новой колоды карт развития и карточек застройки городов.Требует наличия оригинальных «Колонизаторов». Полностью совместимо с дополнением Мореходы. По причине ввода новых фигур — с дополнением «Купцы и варвары» совместимо лишь в некоторых сценариях.

Сюжет игры 
Дополнение привносит в игру новую опасность — флот варваров стремится разграбить Катан. Игрокам необходимо строить защитные сооружения и нанимать рыцарей, чтобы сообща отбить нашествие. Но кроме вражеского флота, грабящего города и поселения, есть и другие заботы на острове — нужно опередить своих соседей в застройке городов. Каждый игрок должен показать не только свою силу, но и стратегические навыки, для того чтобы первым построить все три столицы Катана — торговую, политическую и учёную. Каждая из них приносит большую выгоду своему обладателю. И не забывайте — города это теперь центр цивилизации! Только они содержат фактории, производящие из сырья товары, столь необходимые для развития столиц.

Изменения коснулись и армии. Теперь не надо гадать, найдётся ли рыцарь вам на помощь — всё в ваших руках. Вы вольны сами строить своё войско и направлять его за боевой славой, если у вас, конечно, хватает ресурсов для его содержания. Оно поможет как в изгнании разбойников, так и в диверсионных делах: что может быть лучше, чем прервать дорогу противника своим рыцарем?

Старая колода карт развития больше не нужна. Отложите её до лучших времён и возьмите новую. Вас ожидает огромное количество возможностей с новыми картами, ещё более сильными и разносторонними. Всегда хотели отобрать у союзника прибыльный номерной жетон с его пашни? Пожалуйста! Хотели призвать всю свою армию бесплатно? С новыми картами развития у вас есть такая возможность.

Основные отличительные черты дополнения:
 Игра ведётся до 13 очков.
 Оригинальная колода карт развития заменяется на новую.
 В игру вводится кубик с символами, а один из старых кубиков заменяется на красный (при этом бросаются все три кубика за ход).
 Фигура флота пиратов и дополнительное мини-поле для её продвижения.
 Фигура торговца, дающая значительное преимущество рядом стоящим поселениям или городам.
 Строительство значительно изменилось и расширилось. Теперь в начале игры игрок строит одно поселение и один город, вместо двух поселений. Появилась возможность строить городские строения.
 Добавляются три набора карт товаров — бумага, ткань и монеты, необходимые для развития городов и покупки новых карт развития.
 Возможность развивать города.
 Введение в игру фигур рыцарей трёх уровней силы — простые, славные и великие.

Комплект для игры

Базовый комплект 
Дополнение не включает в себя всё необходимое для игры. До начала партии необходимо собрать определённое количество элементов из оригинальной игры и всех задействованных дополнений. Ниже привёден список минимально необходимых элементов для игры.

Комплектация игры

Игровое поле 
После подготовки игрового поля (по старым правилам) рядом с ним следует положить мини-поле, отображающее продвижение варварского флота. Фигура чёрного корабля, обозначающая варварский флот, ставится на позицию «на горизонте» на данном мини-поле. Новая фигура, фигура торговца, ставится вне поля. В зависимости от сценария игры фигура пирата и разбойника также размещается либо вне поля, либо на свободный гекс воды/пустоши.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт дополнения
 Страница игры на сайте «HobbyWorld» — издателя серии «Колонизаторы» в России

Игры Клауса Тойбера
Настольные игры немецкого стиля